Färg kan syfta på:

Visuellt och fysikaliskt 
Färg – en rad olika företeelser som på engelska betecknas "colour" 
Färgblandningsprinciper – att åstadkomma olika färger (kulörer) utifrån tre primärfärger
Additiv färgblandning – blandning av ljus med olika färg
Subtraktiv färgblandning – få olika färger (kulörer) genom att förändra ljusstrålningens kvantitet och våglängdssammansättning
Färglära – läran om färgers egenskaper, användning och sammansättning

Färgperception – hur människor ser färger (färgseende)
Färgspektrum – strålningen inom det område som kan ge synintryck
Färgomfång – färger som antingen i en enskild miljö eller scen eller som kan skapas genom att använda en viss utenhet
Färgsystem – en systematisk uppordning och beteckning av färger
Färgrymd – en geometrisk representation av färger som koordinater i en rymd
Färgcirkel – en cirkel som delats in i ett antal sektorer som representerar varsin färgton
Färgton – den relativa graden av likhet med en eller två av de fyra kulörta elementarfärgerna
Färgkod – för att klassificera med olika färger
Färgsymbolik – användningen av färg som en symbol för egenskaper, sinnestillstånd eller andra företeelser
Politisk färg – en färg när den används för att beskriva en persons eller ett partis politiska position*Färg – svensk benämning på en pokerhand, se flush
 Färg  – inom heraldik bara vissa färger, se tinktur (heraldik)
Färg (kortspel) – en kortspelsterm

Material
 Färgämne – ett ämne som används för att ge färg åt ett föremål eller material
 Målarfärg – ett flytande material ofta med ett tillsatt färgämne
 Färgbrytning – processen att ge önskad kulör till en målarfärg
 Konstnärsfärger – målarfärger för konstnärligt bruk

Teknologi
 Färgdjup – en definition av hur många bitar som en dator använder för representera färger som visas på en bildskärm

Färgladdning – ett begrepp inom kvantkromodynamiken

Se även
 Färgen (olika betydelser) – flera betydelser